Catuna is een geslacht van vlinders uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae.

Soorten 
 Catuna angustatum (C. & R. Felder, [1867])
 Catuna crithea (Drury, [1773])
 Catuna niji Fox, 1965
 Catuna oberthueri Karsch, 1894
 Catuna sikorana Rogenhofer, 1889